Torenlaan (Assen)
Torenlaan (Baarn)
Torenlaan (Hilversum)
Torenlaan (Warnsveld)